Albanne, une rivière française du département de la Savoie dans la Région Rhône-Alpes, un sous-affluent du Rhône par la Leysse, le lac du Bourget, et le canal de Savières. 

 Albanne, une ancienne commune devenue Montricher-Albanne, située dans le département de la Savoie et la région Rhône-Alpes ;
 Albanne, une ancienne commune de la Savoie fusionnée avec Montricher le .